Nisszai csata vagy niš-i csata: több katonai konfliktus neve, melyeket Niš városa körül (a mai Szerbia területén) vívtak a történelem során:

 naisszoszi csata vagy nisszai csata: 269-ben (vagy 268-ban) zajlott a gótok és a Római Birodalom között. 
 nisszai csata: 1443 novemberében zajlott Hunyadi keresztény szövetséges erői és II. Murád oszmán szultán serege között. 
 nisszai csata: 1689. szeptember 24-i ütközet Badeni Lajos császári csapatai és az Oszmán Birodalom között.
 nisszai csata: 1809-es csata, az első szerb felkelés idején, szerb felkelők és az oszmán megszállók között.
 nisszai csata vagy niš-i csata: 1877 decemberében zajló csaták, az 1876–1878-os szerb–török háborúban, Niš szerb elfoglalása / felszabadítása 1878 januárjában.
 nisszai légi csata vagy niš-i légi csata: 1944. november 7-én zajlott az Egyesült Államok és Szovjetunió harci gépei között, tévedés folytán.